Cota, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Roberto Cota, politico italiano
Montesa Cota, motocicletta da trial prodotta da Montesa
Cota, genere di piante della famiglia delle Asteracee
Cota, genere di grilli della famiglia Tetrigidae
COTA, acronimo che indica il Circuito delle Americhe (Circuit Of The Americas)